Велика Сърбия може да се отнася за:

 Велика Сърбия, иредентиската цел на великосръбската доктрина;
 „Велика Сърбия“, книга от Светозар Маркович;
 „Велика Сърбия“, солунски сръбски вестник, излизал от 1916 до 1918 година
 „Велика Сърбия“, валевски сръбски вестник, излизал в 1914 година
 „Велика Сърбия“, нишки сръбски вестник, излизал в 1914 година с редактор Драгутин Илич
 „Велика Сърбия“, вестник на Сръбската радикална партия